Гата може бити:

 Гата (Омиш), насељено мјесто града Омиша, Република Хрватска
 Доња Гата, насељено мјесто у општини Бихаћ, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Велика Гата, насељено мјесто у општини Бихаћ, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Гата (Ена)
 Гата (Милано)
 Гата (Модена)
 Гата (Ређо Емилија)

или

 Гата Камски, шахиста

de:Perreo#Wortherkunft